Rafael de Penagos ist der Name folgender Personen:

* Rafael de Penagos (Künstler) (1889–1954), spanischer Maler und Zeichner 
 Rafael de Penagos (Schauspieler) (1924–2010), spanischer Schauspieler, Dichter und Synchronsprecher